Pocitos bezeichnet folgende Orte:

 Pocitos (Aguascalientes), Ort im Bundesstaat Aguascalientes in Mexiko
 Pocitos (Montevideo), Ortsteil der Stadt Montevideo in Uruguay

 San José de Pocitos (auch kurz: Pocitos), Ortsteil der Stadt Yacuiba in Bolivien
 Profesor Salvador Mazza (auch 'Pocitos' genannt), argentinische Stadt an der Grenze zu Bolivien
 Los Pocitos, Ortschaft im Departamento León in Nicaragua